Eremothera fait notamment référence à :
 Eremothera, un genre de solifuges ;
 Eremothera, un genre de plante.